Zulu har flere betydninger:

Zuluer – et folkeslag i Afrika
Zulu (sprog) – et afrikansk sprog
TV 2 Zulu – en dansk tvkanal
Zulutid – Z benyttes af militæret ved tidsangivelser.